При́на () — итальянская фамилия:  
 Прина, Анна-Мария (род. 1943) — итальянская балерина, педагог и деятель хореографии.
  (1766—1814) — министр финансов Итальянской республики и Королевства Италии, убитый во время мятежа.
  — итальянский художник начала XVIII века.  
 Прина, Соня (род. 1975) — итальянская оперная певица, контральто.